FC Midtjyllands fodboldakademi er et akademi for ungdomsfodboldspillere, med tilknytning til fodboldklubben FC Midtjylland.

Historie 
Som den første klub i Danmark startede FC Midtjylland i juli 2004 et fodboldakademi, med det højt anerkendte akademi i den franske klub FC Nantes Atlantique som forbillede. I hver junior- og ynglinge-årgang er otte spillere optaget på akademiet og på kontrakt i klubben. Alle spillere på akademiet bor på Idrætsefterskolen i Ikast, i Sportscenter Ikast eller på Sportstar College, hvor der trænes op til ni gange om ugen.

På akademiet lægges der stor vægt på at have det hele menneske i centrum. Derfor passer hver enkelt akademielev en normal skolegang på Idrætsefterskolen i Ikast, Ikast Handelsskole eller Ikast Gymnasium og deltager i skolens daglige liv.

Eksterne Henvisninger 
 FCMs Akademi 

Fodbold i Danmark
Fodboldakademi
Etableret i 2004